JX steht für:
 JX Holdings
 JX (Betriebssystem), ein Betriebssystem
 ein früheres Pseudonym von Rex the Dog
 DAC Aviation (IATA-Code), kenianische Fluggesellschaft

JX als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Norwegen: Ringerike in der Provinz Viken

JX